Ізмайлов Азіз Емінович (1913—2014) — радянський господарський, державний та політичний діяч, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АН Киргизької РСР.
 Ізмайлов Валерій Рюрикович (*1970) — радянський та російський футболіст, захисник.
 Енвер Ізмайлов — український (кримськотатарський) віртуоз-гітарист, композитор; народний артист України
 Ізмайлов Володимир Васильович (1773—1830) — російський письменник та мандрівник
 Ізмайлов Марат Наїльович — російський футболіст, півзахисник лісабонського «Спортінга»
 Ізмайлов Микола Аркадійович — український фармацевт, фізик, член-кореспондент АН УРСР
 Ізмайлов Олександр Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Ізмайлова Олена Давидівна (1920—2005) — радянська і російська актриса театру та кіно, заслужена артистка РРФСР.

Татарські прізвища
Кримськотатарські прізвища